Niemcy:
 Steinkirchen – dzielnica miasta Wassenberg
 Steinkirchen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding
 Steinkirchen – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding
 Steinkirchen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Stade

Zobacz też:
 Steinakirchen am Forst
 Steinerkirchen